WGB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bahawalnagar (Pakistan)
 wgb – codice ISO 639-3 della lingua wagawaga